

Nom commun 
gin peut désigner :
 gin, une boisson ;
 gin ou gin rami, un jeu de cartes ;
 gin, parfois écrit jïn ou gein, djinne ou djeïn... suivant les prononciations françaises, provinciales ou dialectales de l'ancien français, désignait un travail agricole précis, décidé ou commandé, sur une partie de champs ou un espace agraire délimité, mené souvent entre des lignes ou séparations préalablement définies, soit par une personne laborieuse, soit un équipage homme-animal, soit encore par un groupe d'hommes temporairement solidaires ou de simples saisonniers ; par extension, le terme s'est confondu avec la partie propre délimitée, suivant l'expression à chacun son gin ; le mot gein des terres meusiennes en est issu.

Nom propre  
Gin peut désigner :
 peuple Gin, un groupe ethnique chinois ;
 Pierre-Louis-Claude Gin (1726-1806), écrivain français ;
 Gin, la signature de l'artiste peintre Gin Coste-Crasnier ;
 Gin, le pseudonyme du bédéiste espagnol Jordi Ginés Soteras.

Sigle 

GIN peut désigner :
 Grenoble-Institut des neurosciences ;
 Groupe d'intervention nationaliste.

Code 
GIN peut désigner :
 Guinée, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Guinée a pour code alpha-2 GN
 selon la liste des codes pays du CIO, la Guinée a pour code GUI
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Guinée a pour code RG
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, la Guinée a pour code 3X
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, la Guinée a pour code GU
 Guinée, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Guinée a pour code alpha-2 GV

Code
Abréviation